Свободната държава Тюрингия () или само Тюрингия е разположена в централната част на Германия и е сред най-малките от шестнадесетте федерални провинции на Германия. Столица на федералната провинция е град Ерфурт.

География 
Тюрингия граничи (от север и по посока на часовниковата стрелка) с германските провинции Долна Саксония, Саксония-Анхалт, Саксония, Бавария и Хесен.

Тя е единадесета по големина, с площ от 16 172 км2 и дванадесета по население с 2 235 000 души (2010). Гъстотата на населението е 138 души/км². 

По-големи градове са Ерфурт (205 000), Йена (105 000), Гера (99 000), Ваймар (65 000), Гота (45 000), Нордхаузен (44 000), Айзенах (42 200) и Зул (38 000).

Най-характерната географска особеност на Тюрингия е Тюрингската гора (Thüringer Wald), планински масив в югозападната част на провинцията. На северозапад Тюрингия включва и малка част от планината Харц. Източната част на Тюрингия е предимно равнинна. През нея от юг на север тече река Заале.

Най-високата точка в провинцията е връх Гросер Берберг (Großer Beerberg) с надм. височина 983 метра.

История

Административно деление 
Тюрингия се поделя на 6 самостоятелни града (Ерфурт, Айзенах, Гера, Йена, Ваймар, Зул) и 17 окръга (Landkreise):

Външни препратки 
 Официален правителствен портал
 Туристически уебсайт за Тюрингия 
 Алтернативен туристически уебсайт за Тюрингия (на немски и английски)
 Тюрингия
 Знамена на Тюрингия   и

Източници